El Charleston Classic es un torneo invitacional de baloncesto universitario disputado en Charleston (Carolina del Sur). Propiedad de ESPN, el torneo se organiza en el Carolina First Arena, pabellón del equipo universitario del College of Charleston. Cada equipo juega tres partidos en tres días. La Southern Conference (SoCon) actúa como organizadora del evento. El primer torneo se disputó entre los días 14 y 16 de noviembre de 2008.

Charleston Classic 2008

Cuadro del torneo

Clasificación

Charleston Classic 2009

Cuadro del torneo

Clasificación

Enlaces externos
Web Oficial del Charleston Classic

Torneos de baloncesto universitario masculino